Marcel Deschambault (1916-1969) fut un comptable et homme politique fédéral du Québec.
Deschambault-Grondines est une municipalité du Québec incorporée dans la MRC de Portneuf.